Гэньхэ (Ган) () — река в Китае, в автономном района Внутренняя Монголия, правый приток Аргуни. Название, скорее всего, является калькой с монгольского «Гэгэнгол» («Чистая река»).

Исток реки находится в городском уезде Гэньхэ на хребте Большой Хинган. Оттуда река течёт на юго-запад через городской уезд Аргунь-Юци, формируя водно-болотные угодья, после чего впадает в Аргунь. Одна из трёх рек, формирующих историческую область Русское Трёхречье (Саньхэ цюй).

Примечания

Литература 
 
 А. Г. Янков, А. П. Тарасов Русские Трехречья: история и идентичность / пер. с кит. К. Жулябиной, Чжао Яньли, Ван Чжаньминь; гл. ред. М. В. Константинов. Чита : Экспресс-издательство, 2012 71 с. 300 экз. ISBN 978-5-85158-711-5

Притоки Аргуни
Реки Внутренней Монголии